Айрих () — немецкая фамилия.

Известные носители 
 Айрих, Константин (род. 1978) — немецкий боксёр-профессионал.
 Айрих, Эдуард Фердинандович (1918 — 1993) — заслуженный тренер СССР (хоккей на траве)